Termenul principat se poate referi la:
 demnitatea de principe (și perioada de timp în care se exercită aceasta)
 Principat - statul condus de un suveran care are titlul de principe și teritoriul acestuia
 Principat (Imperiul Roman) - regimul politic din primele două secole ale Imperiului Roman

Alte articole 
 Principatele române

Monarhii
Terminologie administrativă